Боли́вар () — один из департаментов Колумбии.
Располагается в северной части страны. На севере омывается Карибским морем. Административный центр — город Картахена.

Муниципалитеты

Достопримечательности 
 Санта-Крус (искусственный остров)

Примечания

Ссылки 

 
Департаменты Колумбии